Bolsonaro ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Bolsonaro (* 1982), brasilianischer Politiker
 Eduardo Bolsonaro (* 1984), brasilianischer Politiker
 Flávio Bolsonaro (* 1981), brasilianischer Politiker
 Jair Bolsonaro (* 1955), brasilianischer Politiker, 2019–2022 Präsident Brasiliens
 Michelle Bolsonaro (* 1982), ehemalige First Lady von Brasilien
 Valéria Bolsonaro (* 1969), brasilianische Politikerin